Саузенд-Окс (, досл. — «тысяча дубов») — может означать:

  — второй по величине город в округе Вентура, штат Калифорния, США.
  — окрестности Беркли в округе Аламеда, штат Калифорния, США.
  — улица, ранее известная как бульвар Вентура, расположенная в долине Конехо в Южной Калифорнии, США.